Canon PowerShot — линия цифровых фотоаппаратов, выпускаемых компанией Canon с 1995 года.

PowerShot представляют собой простые в обращении средние по классу фотоаппараты с несъёмными объективами. В то же время, камеры серии PowerShot не являются цифровыми компактными камерами начального уровня (такие камеры представлены в линейке ультракомпактных камер Canon Digital IXUS).

Виды камер PowerShot 
В зависимости от ценовой категории и целевой аудитории камеры PowerShot делятся на серии «A-», «G-», «S/SX-» и «Pro-». Все камеры Canon PowerShot имеют в своём названии слово PowerShot, а также комбинацию символов и цифр.

Камеры с символами IS имеют оптический стабилизатор изображения.

Первые модели

Серия «A» 
Камеры, имеющие в названии модели букву A, относятся к начальному (например, PowerShot A450), среднему (A550) и продвинутому среднему (A650, A720) уровням, в зависимости от цифр в наименовании:

Серия «A5» 
Серия A5 — камеры начального уровня с минимальной возможностью настроек. Тем не менее, единственные камеры серии A с поддержкой записи фотографий в формате RAW.

Серия «Axx» 
Серия Axx — камеры начального и среднего уровня с возможностью ручных настроек режимов фотографирования (начиная с A60) и «персональных настроек» аппарата.

Серия «A4xx» 
Серия 100/200/3xx/4xx — камеры начального уровня, предоставляют минимум возможностей за минимальную цену. Начиная с модели A400, оснащены оптическим трансфокатором.

Серия «A5xx» 
Серия 5xx — камеры среднего уровня, большинство моделей (за исключением A530, A560 и A580) наряду с полностью программными режимами работы, имеют режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы, при этом все модели имеют полностью ручной режим. Первые две модели серии (A510 и A520) поддерживают управление съёмкой с ПК.

Серия «A6xx» 
Серия 6xx — камеры уровня выше среднего, оборудованы поворотным ЖК-дисплеем.

Серия «A7xx» 
Серия 7xx — камеры уровня выше среднего, обладают объективами с шестикратным оптическим увеличением. Кроме того, в A710 IS, впервые в моделях серии A, была применена оптическая стабилизация.

Серия «A1xxx» 
Серия 1xxx — камеры начального и среднего уровня, продолжение серии 5xx. В отличие от неё не имеют ручных настроек.

Серия «A2xxx» 
Серия A2xxx — камеры среднего уровня, продолжение серии 7xx. По сравнению с ней, убраны ручные настройки и оптический видоискатель.

Серия «A3xxx» 
Серия 3xxx — камеры среднего уровня, продолжение серии 5xx. Не имеют ручных настроек и питаются от литий-ионного аккумулятора, а не AA-батарей, за счет чего удалось добиться уменьшения размеров.

Серия «S/SX» 
Камеры, имеющие в названии модели букву S, относятся к продвинутому уровню.

Серия «Sxx» 
Камеры серии Sxx отличаются компактными размерами и возможностью записывать фотографии в формате RAW (за исключением S10, S20 и S80). Начиная с модели Canon PowerShot S90, размеры и вес камер были существенно уменьшены.

Серия «S IS» 
Камеры этой серии обладают объективами с мощным трансфокатором и оптическим стабилизатором изображения. Также они обладают улучшенным видео-режимом, включая запись стереозвука, начиная с модели S2 IS.

Серия «SX IS/HS» 
Камеры этой серии обладают объективами с мощным трансфокатором и оптическим стабилизатором изображения. Камеры серий SX1xx и SX2xx являются более компактными, а в серии SXxx кратность оптического увеличения последовательно возрастает с каждой следующей камерой.

Серия «SD IS» 

В серии «SD IS» представлены сверхтонкие фотокамеры, оборудованные оптическим стабилизатором. В Европе эти фотоаппараты известны под названием Canon Digital IXUS.

Серия «Pro» 
Фотоаппараты серии Pro заявлялись компанией Canon как профессиональные. В отличие от серии «G», компактностью было пожертвовано в угоду более мощному объективу.

Серия «G» 

Фотоаппараты этой серии позиционируются, как компактная техника, обладающая дополнительным оборудованием. Фотоаппараты оснащены горячим башмаком и позволяют сохранять фотоснимки в формате RAW.

Серия «G X» 

Фотоаппараты этой серии являются дальнейшим развитием серии «G» и имеют большую матрицу форматов 1" и 1.5" (APS-C в G1 X Mark III).

Серия «D» 
В серии Dxx представлены водонепроницаемые камеры. Их зум-объективы не выдвигаются в рабочее положение, в отличие от большинства других камер серии PowerShot.

Серия «N» 
В серии N представлены "творческие" камеры начального и среднего уровня в ультракомпактном корпусе

Другие 
Canon анонсировал два фотоаппарата с индексами E и TX.

PowerShot E1 ориентирован на покупателей женского пола и предлагается в трёх вариантах цветового оформления корпуса.

PowerShot TX1 является больше видео-, чем фотокамерой и способен снимать видео разрешением 1280×720 точек.

См. также 
 Canon Digital IXUS
 Canon EOS
 CHDK

Ссылки 

 Официальный сайт Canon .
 Canon PowerShot Клуб.
 Серия Canon Powershot в Canon Camera Museum

Примечания 

PowerShot
Семейства фотоаппаратов